Иван (Иоганн) Филиппович Бек (, , Рижская губерния, Российская империя — , ) — российский лейб-медик, тайный советник (с 1797), доктор медицины и хирургии.

Биография 
Изучал филологические науки в Киле, затем отправился в Берлин, где несколько лет обучался медицине. Из Берлина приехали в Санкт-Петербург и в 1755 году был определен на службу в Санкт-Петербургский генеральный сухопутный госпиталь, без жалованья.

В течение двух лет посещал лекции в лекарской школе, находившейся при этом госпитале и был произведен сначала в подлекари, а в 1757 году — в лекари. Окончив курс школы, И. Бек определился на службу в с.-петербургский адмиралтейский госпиталь; в 1758 г. он прикомандировался к обсервационному корпусу, при котором служил в течение всей Семилетней войны, участник сражений у Цорндорфа, Пальцига и Франкфурта.

С 6 марта 1761 г. — на службе при главной артиллерии, а в конце того же года был назначен гофхирургом при Высочайшем дворе.

В 1773 году И. Бек был назначен лейб-хирургом при Наследнике престола. В 1781 г. получил степень доктора медицины, без диссертации: государственная медицинская коллегия удостоила его этой степени «в уважение долговременной практики и особливых дознаний». С 1779 г. — статский советник.

14 ноября 1786 г. он был назначен лейб-медиком при великих князьях и княжнах, врачевал внуков императрицы, а 12 ноября 1796 г. — штаб-медиком при Императоре Павле I; при этом он был произведен в действительные статские советники, и в том же году ему было пожаловано большое поместье в Бронницком уезде Московской губернии и 1500 душ крепостных крестьян в деревнях Фомино, Забусово, Никулино, Михалёво, Юрасово, Золотово, Алёшино, Исаково, Щельпино, Губино (частично) и Ашитково. В деревне Михалёво Иван Филиппович выстроил себе помещичью усадьбу, из-за чего селение получила название "сельцо Беково, Михалёво тож".

В 1803 г. И. Бек представил описание купленного им секретного рецепта против плоской глисты, за что получил от Павла I драгоценную золотую табакерку. Затем И. Бек был избран членом медицинского совета и московского медико-физического общества; кроме того, он, на основании устава медико-хирургической академии, был также стал её почётным членом.

Литература 
 И. В. Зимин. Врачи двора Его Императорского Величества, или Как лечили царскую семью. Повседневная жизнь Российского императорского двора. Центрополиграф. 2016.

Ссылки 

 И. Бек на сайте Родовид
Придворные медики
Медики Российской империи
Доктора медицины
Хирурги Российской империи
Действительные статские советники
Тайные советники
Участники Семилетней войны